Границы кода в теории кодирования — пределы возможных значений параметров кода. Наиболее используемыми границами являются:
 Граница Хэмминга
 Граница Синглтона
 Граница Плоткина
 Граница Джонсона

См. также 
 Объём кода
 Расстояние кода